Hamzić est un patronyme bosniaque composé du prénom Hamza et du suffixe patronymique slave -ić (« fils d'Hamza »).

Il est porté notamment par :
  (né en 1975), joueur de football bosnien ;
  (née en 1992), joueuse de football bosnienne ;
  (né en 1988), joueur de football bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque